Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo da due anni, ma sono stati sconfitti in finale da Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (campioni)

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (semifinale)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)

Qualificati 

  Marcelo Demoliner /  Divij Sharan (primo turno)

Lucky loser 

  Matthew Ebden /  Denis Kudla (primo turno)

Wildcard 

  Dustin Brown /  Tim Pütz (quarti di finale)

  Alexander Zverev /  Mischa Zverev (ritirati)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Marcelo Demoliner /  Divij Sharan (qualificati)

  Matthew Ebden /  Denis Kudla (ultimo turno, Lucky loser)

Qualificati 

  Marcelo Demoliner /  Divij Sharan

Lucky loser 

  Matthew Ebden /  Denis Kudla

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Noventi Open 2019